Li är ett namn som är mycket vanligt i Kina. Bland kineser kan Li kan vara både förnamn och släktnamn. Namnet finns även i Korea. I svenska språket är Li vanligen ett förnamn buret av kvinnor. 

Bland personer med namnet Li finns

Personer med Li som efternamn (släktnamn), alfabetiskt ordnade 
Personer utan angiven nationalitet är från Kina

Kvinnor
 Li (Taizong) (960–1004), kejsarinna

A
Män
 Li Ao (772–841), filosof, författare och ämbetsman
Kvinnor
 Li Ang (född 1952), taiwanesisk författare

B
Män
 Li Bai (701–762), poet och skald
Kvinnor
 Li Bun-Hui (född 1968), nordkoreansk bordtennisspelare

C
Män
 Li Changchun (född 1944) kommunistisk politiker
 Li Ching (född 1975), bordtennisspelare från Hongkong
 Li Chunyang  (född 1968), gymnast
Kvinnor
 Li Chunxiu (född 1969), kappgångare

D
Män
 Li Dashuang (född 1973), gymnast
 Li Dazhao (1889–1927), kommunistisk politiker
 Li Deliang (född 1967), simhoppare
Kvinnor
 Li Dongmei (född 1969), basketspelare

F
Män
 Li Furong (född 1942), bordtennisspelare
Kvinnor
 Li Fen (född 1976), kinesisk-svensk bordtennisspelare
 Li Fengniang (1144–1200), kejsarinna

G
Män
 Li Ge (född 1969), gymnast
 Li Gwang-Sik (född 1970), nordkoreansk boxare

H
Män
 Li Hak-Son (född 1969), nordkoreansk brottare
 Herman Li (född 1976), hongkong-brittisk rockmusiker
 Li Ho-Pyong (född 1951), nordkoreansk brottare
 Li Hongzhang (1823–1901), statsman, militär och vicekung
 Li Hongzhi (född 1951), grundare av Falungong-rörelsen
Kvinnor
 Li Hongxia (född 1986), landhockeyspelare
 Li Hongxue (född 1984), längdskidåkare
 Li Huifen (född 1963), bordtennisspelare

J
Män
 Jet Li (född 1963), kampsportare och skådespelare
 Li Jianguo (född 1946), kommunistisk politiker
 Li Jing (född 1970), gymnast
 Li Jingliang (född 1988), MMA-utövare
 Li Jingquan (1908–1989),kommunistisk politiker och militär
 Li Jong-ok (1916–1999), nordkoreansk politiker, premiärminister
Kvinnor
 Li Jiawei (född 1981), singaporiansk bordtennisspelare
 Li Jinzi (född 1990), boxare
 Li Ju  (född 1976), bordtennisspelare

K
Män
 Li Ka-shing (född 1928), företagare, en av världens rikaste män
 Li Keqiang (född 1955), politiker, premiärminister
 Li Kongzheng (född 1959), simhoppare

L
Män
 Li Li (född 1961), kinesisk-svensk poet och författare
 Li Lingjuan (född 1966),bågskytt
 Li Lisan (1899–1967), kommunistisk politiker
Kvinnor
 Li Lan (född 1961), handbollsspelare

M
Kvinnor
 Li Meiju (född 1981), kulstötare
 Li Meisu (född 1959), kulstötare

N
Män
 Li Ning (född 1963), gymnast och affärsman
Kvinnor 
 Li Na (född 1982), tennisspelare
 Li Na (fäktare) (född 1981)
 Li Na (simhoppare) (född 1984)
 Li Nina (född 1983), freestyleåkare
 Nina Li (född 1961), skådespelare

P
Män 
 Li Peng (född 1928), kommunistisk politiker
 Li Pu (824–828), prins under Tang-dynastin
Kvinnor
 Li Pingxiang (död efter 1906), kurtisan

Q
Kvinnor
 Li Qian (född 1990), boxare
 Li Qing (född 1972), simhoppare
 Li Qingzhao (1084–1155), poet

R
Män
 Li Rui (född 1950), författare
Kvinnor
 Li Ronghua (född 1956), roddare

S
Män
 Li Shizhen (1518–1593), läkare och farmakolog
 Li Shufu (född 1963),industrialist och företagare
 Li Si (280–208 f.Kr.), premiärminister i staten Qin, legalist
Kvinnor
 Li Shanshan(född 1992), gymnast
 Li Shuang (född 1978), landhockeyspelare
 Li Shufang (född 1979), judoutövare

T
Män
 Li Tang (ca 1050–1130), målare

Kvinnor
 Li Tiantian (aktiv 2010), kanotist
 Li Ting (född 1987), simhoppare
 Li Ting (tennisspelare) (född 1980)

W
Män
 Li Weifeng (född 1978), fotbollsspelare
 Li Weihan (1896–1984), kommunistisk politiker
 Li Wenquan (född 1986), bågskytt
Kvinnor
 Li Wanfang (1692–1767), författare

X
Män
 Li Xiannian (1909–1992), politiker och militär
 Li Xiaopeng(född 1981), gymnast
 Li Xiaoping (född 1962), gymnast
 Li Xiaoshuang (född 1973), gymnast
Kvinnor
 Li Xiaolu (född 1992), konstsimmare
 Li Xiaoqin (född 1961), basketspelare
 Li Xiaoxia (född 1988), bordtennisspelare
 Li Xin (född 1969), basketspelare
 Li Xin (skidåkare) (född 1992), längdskidåkare
 Li Xuanxu (född 1994), simmare
 Li Xuemei (född 1977), sprinter
 Li Xuerui (född 1991), badmintonspelare
 Li Xueying (född 1990), tyngdlyftare

Y
Män
 Li Yanxi (född 1984), trestegshoppare
 Li Yongbo (född 1962), badmintonspelare
 Li Yu (död 1680), skådespelare, författare och kritiker
 Li Yuanchao (född 1950), kommunistisk politiker
 Li Yuanhong (1864–1928), general och politiker
 Li Yuejiu (född 1957), gymnast
 Yundi Li (född 1982), klassisk pianist
Kvinnor
 Li Yanfeng (född 1979), diskuskastare
 Li Yinhe (född 1952), sociolog, sexolog och HBT-aktivist
 Yiyun Li (född 1972), kinesisk-amerikansk författare
 Li Yuqin (1928–2001), konkubin och bihustru till kejsaren Puyi av Manchukuo
 Li Yuqun (född 1984), popstjärna

Z
Män
 Li Zehou (född 1930), sinolog, kännare av historia, filosofi och kultur
 Li Zhanshu (född 1950), kommunistisk politiker
 Li Zhenshi (aktiv 1979), bordtennisspelare
 Li Zhi, flera personer
 Li Zhi (filosof) (1527–1602)
 Li Zhi (politiker) (född 1950), kommunistisk politiker
 Li Zicheng (1606–1645), upprorsman
 Li Zongren (1890–1969), nationalistisk politiker, militär och krigsherre
Kvinnor
 Li Zhongyun (född 1967), judoutövare

Personer med Li som efternamn (släktnamn) ordnade efter verksamhetsområden

Kejsare, politiker, militärer 
 Li Changchun (född 1944) politiker
 Li Dazhao (1889–1927) kommunistisk politiker 
 Li De, pseudonym för Otto Braun (kommunist) (1900–1974), Tyskland/Kina
 Li Guāngyào även stavat Lee Kuan Yew (född 1923) premiärminister i Singapore
 Li Hongzhang (1823–1901) statsman, militär och vicekung 
 Li Jianguo (född 1946) politiker 
 Li Jingquan (1908–1989) kommunistisk politiker och militär
 Li Jong-ok (född 1916) nordkoreansk premiärminister/vicepresident
 Li Kun-mo även skrivet Yi Kun-mo (1926–2001) Nordkoreas tidigare premiärminister
 Li Lisan (1899–1967) tidiga ledare i Kinas kommunistiska parti 
 Li Keqiang (född 1955) politiker, Kinas premiärminister 
 Li Peng (född 1928) politiker, tidigare premiärminister
 Li Shimin, kejsare av Kina under namnet Tang Taizong (599-649)
 Li Si (ca 280 f.Kr.-208 f.Kr.) premiärminister i staten Qin och Kina
 Li Weihan (1896–1984) kommunistisk politiker
 Li Xiannian (1909–1992) kommunistisk politiker och militär
 Li Yuanchao (född 1950) politiker, sedan mars 2013 Kinas vicepresident
 Li Zhanshu (född 1950) politiker
 Li Zhi (född 1950) tidigare partichef i Ürümqi
 Li Zongren (Li Tsung-jen) (1890–1969) politiker och militär 
 Li Zicheng (1606–1645) upprorsman
 Li Yuanhong (1864–1928) politiker och militär
 Wan Li (född 1916) politiker, bl.a. vice premiärminister

Personer inom vetenskap och klassisk filosofi 
 Li (auktor) inom biologin (flera olika)
 Z.Z.Li (auktor) inom biologin (flera olika)
 Li Er, känd som Lao Zi (600-talet f.Kr.) filosof
 Li Shizhen (1518–1593) kinesisk läkare och farmakolog 
 Li Yinhe (född 1952) kinesisk professor, sexolog och HBT-aktivist 
 Li Zehou (född 1930) kinesisk akademiker bosatt i USA
 Li Zhi (filosof) (1527–1602) Kina

Personer inom kultur 
 Gong Li (född 1965) kinesisk-singaporiansk skådespelerska
 Herman Li (född 1976) kinesisk-brittisk power metal-musiker
 Li Ang (född 1952) taiwanesisk författare
 Li Bai (701-762) kinesisk poet, "Kinas Bellman"
 Li Fugan mer känd som Ba Jin (1904–2005) kinesisk författare
 Jet Li (född 1963) kinesisk skådespelare och wushu-artist
 Li Li (född 1961) kinesisk-svensk poet och översättare
 Li Rui (född 1950) kinesisk författare
 Li Shizheng alias Duo Duo (född 1951) kinesisk poet
 Li Tang (ca 1050–1130), kinesisk målare
 Li Qingzhao (1084 - ca 1151) kinesisk poet 
 Li Yu (1610–1680) kinesisk författare och skådespelare
 Li Yaotang mer känd som Ba Jin (1904–2005) kinesisk författare
 Li Yuqun (född 1984) kinesisk popstjärna
 Sun Li (1913–2002) kinesisk författare
 Yiyun Li (född 1972) kinesisk-amerikansk författare

Idrottare 
 Donghua Li (född 1966) kinesisk-schweizisk gymnast
 Li Bun-Hui (född 1968) nordkoreansk bordtennisspelare
 Li Byong-Uk (född 1954) nordkoreansk boxare
 Li Ching (född 1975) kinesisk bordtennisspelare
 Li Chunxiu (född 1969) kinesisk utövare av gångsport
 Li Chunyang (född 1968) kinesisk gymnast
 Li Dashuang (född 1973) kinesisk gymnast
 Li Dongmei (född 1969) kinesisk basketspelare 
 Li Ge (född 1969) kinesisk gymnast
 Li Gwang-Sik (född 1970) nordkoreansk boxare
 Li Hak-Son (född 1969) nordkoreansk brottare 
 Li Ho-Pyong (född 1951) nordkoreansk brottare
 Li Hongxue (född 1984) kinesisk längdskidåkare
 Li Huifen (född 1963) kinesisk bordtennisspelare 
 Li Jiawei (född 1981) singaporiansk bordtennisspelare 
 Li Jing (född 1970) kinesisk gymnast
 Li Jinzi (född 1990) kinesisk amatörboxare
 Li Ju (född 1976) kinesisk bordtennisspelare
 Li Lan (född 1961) kinesisk handbollsspelare
 Li Lingjuan (född 1966) kinesisk bågskytt
 Li Na (född 1982) kinesisk tennisspelare
 Li Na (fäktare) (född 1981) Kina
 Li Na (simhoppare) (född 1984) Kina
 Li Meiju (född 1981) kinesisk kulstötare
 Li Meisu (född 1959) kinesisk kulstötare
 Li Ning (född 1963) kinesisk gymnast
 Li Shanshan (född 1992) kinesisk gymnast
 Li Shufang (född 1979) kinesisk judoutövare
 Li Xuanxu (född 1994) kinesisk simmare
 Li Xiaopeng (född 1981) kinesisk gymnast
 Li Xiaoqin (född 1961) kinesisk basketspelare
 Li Xiaoshuang (född 1973) kinesisk gymnast
 Li Xiaoxia (född 1988) kinesisk bordtennisspelare
 Li Xin (född 1969) kinesisk basketspelare
 Li Xin (skidåkare) (född 1992) Kina
 Li Xueying (född 1990) kinesisk tyngdlyftare
 Li Xin (född 1969) kinesisk basketspelare
 Li Xuemei (född 1977) kinesisk sprinter
 Li Xuerui (född 1991) kinesisk badmintonspelare
 Li Yanfeng (född 1979) kinesisk diskuskastare
 Li Yuejiu (född 1957) kinesisk gymnast
 Li Wenquan (född 1986) kinesisk bågskytt
 Li Zhongyun (född 1967) kinesisk judoutövare
 Xu Li (född 1989) kinesisk brottare
 Yanxi Li (född 1984) kinesisk trestegshoppare
 Ye Li (född 1981) kinesisk basketspelare

Övriga 
 Li Hongzhi (född 1951) grundaren av qi gong- och filosofisystemet Falungong
 Li Ka-shing (född 1928) affärsmogul i Hong Kong, en av världens rikaste 
 Li Shufu (född 1963) kinesisk industrialist och företagare
 Li Yuqin (1928–2001) officiell konkubin och bihustru till Kinas siste kejsare

Personer med Li som förnamn
Män
 Dai Li (1897–1946) kinesisk militär, chef för Guomindangs hemliga polis
 Li Li (född 1961) kinesisk-svensk poet och översättare
 Yan Li (född 1954) kinesisk poet och bildkonstnär
Kvinnor
 Li Andersson (född 1987) finländsk politiker
 Li Bennich-Björkman (född 1960) svensk statsvetare och professor 
 Li Berg (född 1966), svensk popsångerska
 Li Brådhe (född 1953) svensk skådespelare
 Li Chevalier (född 1961) kinesisk-fransk konstnär
 Li Pamp (född 1972) svensk programledare 
 Lu Li (född 1976) kinesisk gymnast
 Li Österberg (född 1978) svensk serieskapare

Utan efternamn
 Lykke Li (född 1986) svensk musiker och trubadur
 Miss Li (född 1982) svensk sångerska och pianist
 Sara Li (född 1988) svensk popsångerska

Se även 
 Lee, vanlig engelsk stavning av samma namn

Förnamn
Kvinnonamn
Efternamn
Kinesiska efternamn
WP:Projekt Kina